Купа може да се отнася за:

 Купа – боя в играта на карти
 Купа – съд за сервиране на супа и някои други храни
 Купа – награда в спорта за печелене на турнир
 Купа (река) - река в Хърватия и Словения
 Купа (дем Пеония) - село в Гърция